Рейвенхольм () — місто (і локація) з відеогри Half-Life 2.

Історія 

Перед вторгненням Альянсу на Землю Рейвенхольм був шахтарським містечком. Після Семигодинної війни місто було заселене біженцями Сіті 17. Альянс вичислив їх місцезнаходження і місто було бомбардоване ракетами з хедкрабами. Через деякий час населення міста перетворилося в зомбі. Рейвенхольм зв'язаний тунелем з Східною Чорною Мезою, але після атаки на місто тунель був закритий, щоб забезпечети безпеку бази. Рейвенхольм — один з найбільш напружених моментів гри в плані атмосфери і геймплея: боєприпаси зустрічаються дуже рідко, і тому доводиться користуватися підручними засобами — «пастками» отця Григорія і гравітаційною гарматою. В місті зустрічаються всі різновиди хедкрабів і зомбі. Ще одною особливістю цієї частини гри є часткова відсутність освітлення, і це ускладнює боротьбу з хедкрабами. Атмосферу страху створює і напружений саундтрек.

Посилання 

Half-Life 2